Le droit international recouvre deux types de règles :
 droit international public pour les relations entre les États ou autres sujets de droit international, incluant le droit international coutumier, le droit international humanitaire et le droit international humanitaire coutumier ;
 droit international privé pour les relations entre des personnes privées dans un cadre international.

Voir aussi

Articles connexes 
 Droit de l'eau
 Droit de la mer
 Droit commercial international